Voor het Europees kampioenschap voetbal vrouwen onder 17 2022 waren er zeven beschikbare plekken op het eindtoernooi beschikbaar, welke via het kwalificatietoernooi werden verloot. 49 van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder het gastland Bosnië en Herzegovina, deden mee aan het toernooi. Speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 2005 waren speelgerechtigd.

Opzet 
Vanaf dit seizoen hanteert de UEFA een nieuwe opzet voor de toernooien onder 17 jaar en 19 jaar, welke is gebaseerd op een kwalificatie-indeling in competitiestijl, zoals de UEFA Nations League voor mannen. De 49 landen zijn verdeeld in twee divisies: Divisie A en Divisie B.

In dit eerste seizoen zijn alle landen ingedeeld op basis van hun UEFA-coëfficiënten. In elke divisie worden twee rondes gespeeld. In de eerste ronde spelen groepen van vier landen een mini-toernooi. De winnaars van die mini-toernooien in divisie B en de beste nummer twee promoveren naar divisie A, daartegenover degraderen de laatste geplaatste landen naar divisie B.

In de tweede ronde plaatsen de zeven winnaars van divisie A zich voor het eindtoernooi. De zes winnaars van de mini-toernooien in divisie B en de beste nummer twee promoveren naar divisie A, de laatste geplaatste landen degraderen in de volgende editie naar divisie B in de eerste ronde.

Beslissingscriteria 
In de eerste en tweede ronde werden de landen gerangschikt op hun behaalde punten, welke werden bepaald volgens het driepuntensysteem (drie punten bij een overwinning, één punt bij een gelijkspel en nul punten bij een nederlaag). Wanneer het puntenaantal gelijk was, werden onderstaande criteria toegepast op onderstaande volgorde, om een doorslaggevend resultaat te bepalen voor de stand.

 Aantal punten in onderlinge wedstrijden tussen de landen die gelijk staan;
 Doelsaldo in onderlinge wedstrijden tussen de landen die gelijk staan;
 Gescoorde doelpunten in onderlinge wedstrijden tussen de landen die gelijk staan;
 Wanneer er meer dan twee landen gelijk staan, en er nog geen doorslaggevend resultaat is na de bovenstaande criteria, worden alle bovenstaande criteria nogmaals toegepast bij de desbetreffende lande;
 Doelsaldo in alle groepswedstrijden;
 Doelpunten in alle groepswedstrijden;
 Als maar twee landen hetzelfde aantal punten hebben, ook nadat ze elkaar in de laatste ronde van de groep hebben getroffen én gelijk staan na toepassing van alle bovenstaande criteria (niet van toepassing als meer dan twee landen hetzelfde aantal punten hebben, of als hun ranking  niet relevant zijn voor kwalificatie voor de volgende fase), dan volgt er een strafschoppenserie;
 Disciplinaire punten (rode kaart = 3 punten, gele kaart = 1 punt, twee gele kaarten gevolgd door één rode kaart in één wedstrijd = 3 punten);
 Positie in de van toepassing zijnde rangschikking:
 voor teams in de eerste ronde: positie op de UEFA-coëfficiëntenranglijst;
 voor teams in de tweede ronde: positie op de ranglijst na ronde 1.

Om de vijf beste nummers drie uit de kwalificatieronde te bepalen telden de resultaten tegen de nummers vier niet mee. Volgens onderstaande beslissingscriteria werden de beste nummers drie bepaald:

 Aantal punten;
 Doelsaldo;
 Aantal gescoorde doelpunten;
 Disciplinaire punten;
 Positie in de van toepassing zijnde rangschikking:
 voor teams in de eerste ronde: positie op de UEFA-coëfficiëntenranglijst;
 voor teams in de tweede ronde: positie op de ranglijst na ronde 1.

Eerste ronde

Loting 
De loting voor de eerste ronde van het kwalificatietoernooi vond op 11 maart 2021 om 13.30 (UTC+1) plaats op het UEFA-hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland. De landen werden ingedeeld op basis van hun positie op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, welke op onderstaande wijze werd berekend:

 EK onder 17 - 2015: eindtoernooi en kwalificatietoernooi (kwalificatie- en eliteronde)
 EK onder 17 - 2016: eindtoernooi en kwalificatietoernooi (kwalificatie- en eliteronde)
 EK onder 17 - 2017: eindtoernooi en kwalificatietoernooi (kwalificatie- en eliteronde)
 EK onder 17 - 2018: eindtoernooi en kwalificatietoernooi (kwalificatie- en eliteronde)

In elke groep zat één land uit de potten A tot en met D. Om politieke redenen konden Armenië en Azerbeidzjan niet bij elkaar in dezelfde groep worden geloot. De eerste 28 landen op de UEFA-coëfficiëntenranglijst kwalificeerden zich voor divisie A, de landen 29-49 kwalificeerden zich voor divisie B.

Divisie A

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Divisie B

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Stand beste nummers twee 
Voor de bepaling van de beste nummers twee, tellen alleen de resultaten van de nummers twee tegen de nummers één en drie in hun groep mee voor de stand.

Tweede ronde

Loting 
De 21 landen uit de eerste ronde van divisie A en de zeven landen uit de tweede ronde van divisie B (zes groepswinnaars en één beste nummer twee), worden geloot in zeven groepen van vier landen. De landen worden geloot op basis van hun resultaten in de eerste ronde.

Landen in Divisie A

Landen in Divisie B

Divisie A

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Divisie B

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Stand nummers twee

Gekwalificeerde landen

Doelpuntenmakers 
9 doelpunten

8 doelpunten

7 doelpunten

6 doelpunten

5 doelpunten

4 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

1 eigen doelpunt

Externe links 
 Officiële website (UEFA)

Voetbal in 2021
Voetbal in 2022
Voetbal in Bosnië en Herzegovina
Voetbal